Cascìna – edificio rurale

Geografia 
 Altopiano di Cascina – altopiano carsico della provincia dell'Aquila
 Càscina – comune italiano della Toscana in provincia di Pisa
Battaglia di Cascina – episodio storico su cui fece un dipinto perduto Michelangelo Buonarroti 
 Càscina – fiume della provincia di Pisa
 Cascina – antico castello della provincia dell'Aquila

Altri progetti